Серро-Чато () — город в центральной части Уругвая. Расположен одновременно на территории трёх департаментов: Дурасно, Флорида и Трейнта-и-Трес.

История 
Серро-Чато получил статус малого города (Villa) 17 ноября 1964 года..

В 1927 году в Серро-Ларго имел место референдум, в ходе которого его жители должны были решить к какому департаменту (Дурасно, Флорида или Трейнта-и-Трес) населённый пункт будет отнесён. Данный референдум интересен тем, что это было первым случаем в Латинской Америке, когда женщинам предоставили право голоса. В ходе референдума победил департамент Дурасно, однако данный результат так и не был принят властями, поэтому Серро-Чато по-прежнему находится сразу в трёх департаментах.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 3227 человек.

Из них проживают:
1694 в департаменте Трентинатриес, 1124 в департаменте Дуразно,409 в департаменте Флорида. 
Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Cerro Chato

Города Уругвая